Scott é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Scott (Arkansas)
Condado de Scott (Illinois)
Condado de Scott (Indiana)
Condado de Scott (Iowa)
Condado de Scott (Kansas)
Condado de Scott (Kentucky)
Condado de Scott (Minnesota)
Condado de Scott (Mississippi)
Condado de Scott (Missouri)
Condado de Scott (Tennessee)
Condado de Scott (Virgínia)

Desambiguações de topônimos